57 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (Lloyds TSB Insurance British F3 International) – rozpoczął się 9 kwietnia i zakończył się 30 września po dwudziestu dwóch rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja kierowców

Klasa narodowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Brytyjskiej Formuły 3

Sezony Brytyjskiej Formuły 3
2008 w sportach motorowych
2007 w Wielkiej Brytanii
2007 w Rumunii
2007 we Włoszech
2007 w Belgii